Dumermuth ist der Familienname folgender Personen:

 Marianne Dumermuth (* 1955), Schweizer Politikerin (SP)
 Martin Dumermuth (* 1956), Schweizer Anwalt und Medienrechtler, Direktor eines eidgenössischen Bundesamtes
 Monika Dumermuth (* 1977), Schweizer Skirennläuferin